Кубок Интертото 2008 — 14-й розыгрыш Кубка Интертото (под эгидой УЕФА). Этот розыгрыш был последним ввиду изменения системы еврокубков с 2009 года.

В соревновании приняли участие 50 клубов из 50 стран. 11 победителей 3-го круга получат путевки во 2-й квалификационный раунд Кубка УЕФА 2008/09. Жеребьёвка состоялась 21 апреля в Ньоне. Матчи прошли в выходные дни с 21 июня по 27 июля.

Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Кириченко («Сатурн»).

Победителем Кубка Интертото считается клуб из 11 победителей 3-го раунда, добравшийся до наиболее поздней стадии в Кубке УЕФА. В сезоне 2008/09 им стал португальский «Спортинг» (Брага), вылетевший в 1/8 финала Кубка УЕФА.

Участники 
В Кубке Интертото 2008 принимали участие 50 клубов от 50 ассоциаций УЕФА. В зависимости от еврокубкового коэффициента по состоянию на конец сезона 2006/07 представители ассоциаций стартуют с определённого раунда.

 Первый раунд
 28 представителей ассоциаций с местом ниже 22 в таблице коэффициентов

 Второй раунд
 14 победителей первого раунда
 14 представителей ассоциаций, занимающих 9-22 места в таблице коэффициентов

 Третий раунд
 14 победителей второго раунда
 8 представителей ассоциаций, занимающих 1-8 места в таблице коэффициентов

Календарь и результаты

Первый круг 
Первые матчи состоялись 21 и 22 июня, ответные — 28 и 29 июня.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй круг 
Первые матчи состоялись 5 и 6 июля, ответные — 12 и 13 июля.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий круг 
Первые матчи состоялись 19 и 20 июля, ответные — 26 и 27 июля.

Первые матчи

Ответные матчи

См. также 
 Кубок УЕФА 2008/2009
 Лига чемпионов УЕФА 2008/2009

Ссылки 
 Жеребьевка на официальном сайте УЕФА
 Официальный сайт кубка Интертото
 Информация о кубке на официальном сайте УЕФА

Кубок Интертото
Европейский футбол в сезоне 2008/2009